Killing the Dragon е девети студиен албум на американската хевиметъл група Dio, издаден на 21 май 2002 г., от Spitfire Records. Преиздаден е през 2007 г. заедно с Magica.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Дъг Олдрич – китара
 Джими Бейн – бас, клавиши
 Саймън Райт – барабани

Допълнителен персонал 
 Скот Уорън – клавиши в „Before the Fall“
 King Harbour Children's Choir – хор в „Throw Away Children“

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Дио
Музикални албуми от 2002 година